Японская соккер-лига 1965 — 1-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига.

Турнирная таблица

Ссылки
RSSSF 

Япония
1965
1965 год в Японии